Pablo César Leonardo Velázquez Centurión (Assunção, 12 de março de 1987) é um futebolista paraguaio que atua como atacante. Atualmente está no Monarcas Morelia.

Seleção Nacional 
Já participou, em 2007, da Seleção Paraguaia Sub-20 competindo no Campeonato Sul-Americano de Futebol.

Estatísticas 
Até 11 de abril de 2013.

Clubes 

 a. Jogos da Copa Libertadores e Copa Sul-Americana
 b. Jogos do Jogo amistoso

Títulos 
  Libertad
 Campeonato Paraguaio (1): 2012 (Clausura)

Artilharias 
  Rubio Ñu
 Campeonato Paraguaio: 2009 (Apertura) (16 gols)

Ligações externas 
 
 Perfil de Pablo Velázquez  em Soccerway

Naturais de Assunção (Paraguai)
Futebolistas do Paraguai
Futebolistas do Club Libertad
Futebolistas do Club Atlético San Lorenzo de Almagro
Futebolistas do Deportivo Toluca Fútbol Club
Futebolistas do Atlético Nacional
Futebolistas do Club Atlético Monarcas Morelia
Futebolistas do Club Cerro Porteño
Futebolistas do Club Necaxa
Futebolistas do Club Guaraní
Jogadores da Seleção Paraguaia de Futebol